«Пи́куаш» или «Пикоаш» () — станция Лиссабонского метрополитена. Одна из первых одиннадцати станций метро в Лиссабоне. Находится в центральной части города. Расположена на  Жёлтой линии (Линии Подсолнечника) между станциями «Салданья» и «Маркеш-ди-Помбал». Открыта 29 декабря 1959 года. Название станции происходит от виконтства Пикуаш, которому принадлежала эта земля в 19 веке.

Описание 
Первоначальный вид станции выполнен архитектором Фалькао и Кунья, а так же художницей Марией Кейл. Спуски на платформы были оформлены цветными керамическими плитками. В 1982 году станция была реконструирована с целью расширения платформ для возможности принимать 6-вагонные составы. Так же был сооружён дополнительный выход в город.

Следующая реконструкция произошла в 1995 году (архитектор — Диниш Гомиш). В результате этой реконструкции был перестроен северный вестибюль, после чего выход в город был оформлен в стиле Парижского метрополитена. Подобные выходы в город в стиле модерн работы французского архитектора Эктора Гимара можно так же увидеть в Монреальском метрополитене.

Так же были оформлены посадочных платформ станции (художник — Мартинш Коррея). Вдоль стен платформ были размещены керамические картины, на которых изображены работающие женщины различных профессий.

Станция не имеет лифтов и оборудована только лестничными выходами в город.

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт Лиссабонского метрополитена

Примечания 

Станции Лиссабонского метрополитена
Жёлтая линия Лиссабонского метрополитена